Tkachov (en ruso Ткачёв, en ucraniano Ткачов) es un apellido y un topónimo. Puede encontrarse transcrito también como Tkachev, Tkatschow, etc. Como apellido, tiene como forma femenina Tkachova. Puede referirse a:

Lugares 
 Tkachov, un jútor del raión de Maikop (República de Adiguesia, Rusia).

Personas 
 Aleksandr Tkachov (n. 1960), político ruso.
 Piotr Tkachov (1844-1886), escritor revolucionario ruso.
 Víktor Tkachov (1885-1965), aviador ruso.
 Vladislav Tkachov (n. 1973), ajedrecista franco-ruso-kazajo.

Véase también 
 Tkachenko, otro apellido.